Maria I d'Hongria (vers 1371-1395) va ser la reina d'Hongria des de 1382 fins a la seva mort. Heretà el regne hongarès del seu pare Lluís el Gran, i el llegà al seu marit Segimon I.

Biografia 
Maria nasqué vers l'any 1371, la segona de les tres filles del rei d'Hongria i Polònia Lluís I i Elisabet de Bòsnia. Al morir la seva germana gran Caterina i en no tenir el rei Lluís descendència masculina, Maria va ser preparada per heretar els regnes del seu pare.

L'any 1382 Lluís va morir i Maria esdevingué reina d'Hongria amb tan sols deu anys, sota la regència de la seva mare Elisabet i el governador palatí Nicolau Garay. Els magnats del regne de Polònia no havien quedat contents de la unió personal amb el regne Hongarès durant el regnat del rei Lluís i van escollir la germana petita de Maria, Eduvigis, com a reina de Polònia.

Tot i que la partició anava en contra del testament de Lluís, els regents mai van poder reclamar els drets de Maria sobre Polònia, ja que la situació a Hongria era inestable. El rei Carles III de Nàpols es va negar a reconèixer Maria com a hereva de Lluís i es va proclamar hereu com a descendent més pròxim per línia masculina. Va aconseguir suports entre la noblesa hongaresa, però el 1386 Elisabet i Nicolau el van fer assassinar. El fill de Carles, Ladislau de Nàpols, continuaria reclamant el tron hongarès tota la vida, sense èxit.

El 1385 Maria s'havia casat amb Segimon de Luxemburg, membre de la família reial de Bohèmia amb qui Lluís l'havia promès abans de morir. Segimon pretenia controlar el regne a través de la seva dona adolescent i s'oposava a la regència, amb el suport de bona part de la noblesa hongaresa.

El 1387 Maria i la seva mare Elisabet van ser fetes presoneres pels germans Horvat, possiblement amb el beneplàcit del mateix Segimon. Nicolau Garay va morir defensant-les durant la captura, i després d'un temps en captivitat la seva mare Elisabet va ser estrangulada davant de Maria el primer aniversari de la mort de Carles III.

Segimon va rescatar Maria i feu executar els seus captors. A partir d'aleshores, tot i que Maria era la reina titular, Segimon governava amb total autoritat. Maria va morir en estranyes circumstàncies el 17 de maig de 1395, en avançat estat de gestació. Com que no havia tingut descendència, amb ella es va extingir la dinastia Anjou-Sicília al tron d'Hongria. El seu marit va esdevenir el rei d'Hongria, i uns anys després seria elegit emperador del Sacre Imperi.

Família

Avantpassats 

Reis d'Hongria
Electors de Brandenburg
Morts a Buda
Persones de Budapest